

События 
 Константин V велел казнить многих знатных вельмож, обвинённых в заговоре. Патриарха Константина с позором свели с амвона и казнили.
 7-й дож Венеции — Маурицио Гальбао.
 В Грузии хазары захватили и разграбили Тбилиси.

Родились

Апрель 
 26 апреля — Муса аль-Хади, четвёртый халиф Арабского халифата из династии Аббасидов (785—786).

Скончались 
 Энмунд, король Кента (с 763).
 Айлиль Медрайге, король Коннахта (756—764).
 Бреговин, 12-й архиепископ Кентерберийский (761—764).
 Телец, хан Болгарии из рода Угаин (762—765).

Январь 
 17 января — Иосиф Веронский, епископ Фрайзинга.

См. также

Примечания